Potâmio (prefeito augustal) — oficial romano do 
 Potâmio (questor do palácio sagrado) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos